A Kirov nevet több hadihajóosztály is viselte. Ezek:

 Kirov osztály, szovjet cirkálóosztály az 1930–40-es években, hat megépült hajóegységgel
 Kirov osztály, nukleáris meghajtású szovjet csatacirkáló-osztály a hidegháború idején, négy megépült hajóegységgel